

Персоналии 

 Орора Сатоси (настоящее имя Анатолий Михаханов) — борец сумо.

Топонимы 

 Орора (город, Миннесота) — город в округе Сент-Луис, штат Миннесота, США.
 Орора (Иллинойс) — город в штате Иллинойс, США.
 Орора (Колорадо) — город в штате Колорадо, США.
 Орора (Онтарио) — город в провинции Онтарио в Канаде.
 Орора (округ, Южная Дакота) — округ в штате Южная Дакота.
 Орора (тауншип, Миннесота) — тауншип в округе Стил, Миннесота, США.

См. также 
 Aurora